Das Verb wichsen steht für:
 Schuhepolieren mit Schuhwichse
 das Bohnern, Einwachsen
 Masturbation
 in Studentenverbindungen das Anziehen des Wichses

Siehe auch:
 Vixen